Аліуї () — прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Набіль Аліуї — французький футболіст
 Рашид Аліуї — марокканський та французький футболіст